Antoine de Noailles peut faire référence à :
Antoine de Noailles (1504–1562), amiral de France et premier comte de Noailles ;
Antoine-Just-Léon-Marie de Noailles (1841-1909), homme politique français ;
Antoine-Georges-Marie de Noailles (né en 1950), avocat français.

Voir aussi
Louis-Antoine de Noailles (1651-1729), prélat français
Maison de Noailles